Johann Lussi (prima menzione 1501 - 1541) - politico svizzero
Johann Lussi (1577 circa - 1633) - politico svizzero